Strada nazionale 1 – strada statale in Algeria.
Strada nazionale 1 – strada statale in Argentina.
Strada nazionale 1 – strada statale in Cambogia
Strada nazionale 1 – strada statale in Francia
Strada nazionale 1 – strada statale in Libia.
Strada nazionale 1 – strada statale in Madagascar
Strada nazionale 1 – strada statale in Marocco
Strada nazionale 1 – strada statale in Paraguay.
Strada nazionale 1 – strada statale in Senegal.
Strada nazionale 1 Padana Superiore – ex strada statale nel Regno d'Italia